Die Q School 2013/1 war das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2013/14. Es wurde vom 11. bis 14. Mai 2013 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.

Modus 
Die 110 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2013/14 und 2014/15 erhielt und somit im zweiten und dritten Qualifikationsturnier nicht mehr antreten konnte.

Sämtliche Spiele wurden im Best of 7-Modus gespielt.
 Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main Tour jedoch auf anderem Wege schafften (durch die EBSA Qualifying Tour), sind mit einem "" gekennzeichnet.

Ergebnisse

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Century-Breaks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2013 1
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Sheffield